Cabestany

 Guillem de Cabestany, troubadour du Roussillon du 
 Cédrik Cabestany (né en 1979), pongiste français
Didier Cabestany (1969-2020) joueur de rugby à XIII

 Cabestany, commune française, située dans le département des Pyrénées-Orientales.
 Cabestany, village espagnol de la municipalité de Montoliu de Segarra, dans la province de Lérida.

Homonymie de patronyme